La Liga Federal de Básquetbol 2023 es un torneo de básquetbol profesional argentino, gestionado y organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), correspondiente a la tercera categoría de este deporte en la Argentina.
Siendo que es la categoría previa para ascender a la Liga Argentina -principal categoría de ascenso de baloncesto en Argentina.

Clubes participantes 
Los clubes participantes son, al igual que en la temporada 2022, ciento dos (102) -récord histórico para el torneo- que representarán a 22 Federaciones de todo el país, y están agrupados en dos conferencias y ocho divisiones <sup></sup>. En la temporada actual hubo veintinueve (29) clubes debutantes en la categoría.

Notas

Equipos por provincia 
El torneo lo juegan equipos que representan a 18 provincias argentinas y al AMBA. Las únicas provincias que no tiene representantes son Salta, San Juan, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Composición de los planteles 
La CAAB estableció que los equipos deberían estar conformados por: Cuatro fichas mayores, dos U23 (2000-2001) cuatro U21 (2002-2003). Se podrán tener en la lista de buena fe hasta cuatro U23 y ocho U21, en la medida que sean jugadores con más de un año en la institución. También se podrán tener dos mayores más si fuesen oriundos dos años de antigüedad con pase definitivo en la institución Los Equipos pertenecientes a la Liga de Desarrollo jugarán con su plantilla de solo jugadores U21 de acuerdo a su reglamento y lo establecido en el art. 9.8.
Independientemente de la habilitación otorgada por CAB a cada jugador en el inicio de la temporada, es responsabilidad del club el correcto armado del roster para desarrollar cada juego. En caso de una incorrecta inclusión de jugadores esto generará, en caso de ser observado la perdida de los puntos, en favor de su rival. En caso de ser en partidos de play in y playoff perderá la serie. La lista de buena fe se presentará el día 13 de enero 2023 .

Desarrollo del torneo 
El certamen comenzó 28 de enero de 2023.
Para su desarrollo, los equipos se dividen en dos grandes Conferencias, la Norte y la Sur. Cada conferencia determinará un campeón, y ambos serán los equipos ascendidos a la Liga Argentina.
Los clubes integrantes de cada conferencia, se agrupan en cuatro divisiones, algunas de ellas subdivididas en dos grupos.
La Conferencia Norte quedó integrada por las divisiones (Noroeste Argentino, Cuyo, Noreste Argentino y Litoral).
La Conferencia Sur, quedó conformada por otras cuatro divisiones (Centro, Metropolitana, Sudeste y Sur).
Cada división está compuesta por un número diferentes de equipos.
El torneo se juega en dos etapas diferentes, una etapa regular y una etapa de playoff .

Etapa Regular

Noroeste Argentino 
Los once (11) equipos juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (20 partidos cada uno).
Fixturer y Posiciones

Noreste Argentino  
Los diez (10) clubes juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (18 partidos cada uno). 
Fixturer y Posiciones

Cuyo 
Los siete (7) clubes juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (12 partidos cada uno).
Fixturer y Posiciones

Litoral 
Son 16 equipos divididos en: 
Zona 1, nueve (9) participantes, juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (16 partidos cada uno).
Fixturer y Posiciones 

Zona 2:, siete (7) equipos, juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (12 partidos cada uno). 
Fixturer y Posiciones

Sudeste 
Los once (11) clubes juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (total de 20 partidos cada uno). 
Fixturer y Posiciones

Sur 
Los doce (12) equipos juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (22 partidos cada uno).
Fixturer y Posiciones

Metropolitana 
Los 20 equipos jugarán en dos zonas:

Zona 1: Los diez (10) clubes juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (18 partidos cada uno). 
Fixturer y Posiciones 

Zona 2: Los diez (10) clubes juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (18 partidos cada uno).
Fixturer y Posiciones

Centro 
Son 15 clubes, divididos en: 
Zona 1: ocho (8) clubes juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (14 partidos cada uno). 
Fixturer y Posiciones 

Zona 2: siete (7) equipos, juegan entre ellos, todos contra todos, dos rondas ida y vuelta (12 partidos cada uno).
Fixturer y Posiciones

Play Off

Eliminatorias divisionales

Noroeste Argentino 
Play-in para los que finalicen entre el 7.º y 10.º (7.º vs. 10.º y 8.º vs. 9.º), siempre a un partido. Los dos ganadores accederán a playoffs y se enfrentarán según posiciones (1.º vs. ganador del play-in; 2.º vs. ganador del play-in; 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º). Los cuatro ganadores se ordenarán según la tabla de la fase regular y comenzarán la etapa de playoffs inter división.

Cuyo  
Quien lidere la división quedará clasificado a la siguiente instancia, mientras que el resto irá a playoff en busca de una de las tres plazas restantes al inter división con formato 1-2 y ventaja para el de mejor récord se enfrentan 2.º vs. 7.º; 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º.

Noroste Argentino  
Habrá play-in para 7.º, 8.º, 9.º y 10.º, a un partido en la cancha del mejor ubicado. Los ganadores más los seis mejores de la primera fase jugarán playoffs, midiéndose según sus posiciones (1.º vs. ganador del play-in, 2.º vs. ganador del play-in, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º) al mejor de tres partidos con formato 1-2 y ventaja al mejor posicionado en la tabla. Los cuatro ganadores pasan al inter división.

Litoral  
Del 5.º al 9.º en la zona 1 y del 5.º al 7.º en la zona 2 jugarán play-in de forma cruzada entre grupos (5.º zona 1 vs 7.º zona 2, 6.º zona 1 vs. 6.º zona 2, 5.º zona 2 vs. 9.º zona 1 y 7.º zona 1 vs 8.º zona 1). Los ganadores de esos cruces jugarán un segundo play in contra los 3.º y 4.º de cada zona. De allí saldrán los rivales de los cuatro líderes y escoltas de cada grupo. Los cuatro ganadores clasifican al playoffs inter división.

Sudeste  
El último terminará su participación en el torneo, mientras que quienes finalicen entre el 7.º y 10.º lugar, jugarán un play-in de un partido con ventaja de cancha al mejor ubicado (7.º vs. 10.º y 8.º vs. 9.º). Los dos ganadores ingresarán a playoffs junto a los seis mejores y se enfrentarán según sus posiciones en fase regular (1.º vs. ganador del play-in, 2.º vs. ganador del play-in, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º). Serán series al mejor de tres juegos, con formato de 1-2 y ventaja de localía para el mejor posicionado. Los cuatro mejores accederán a la etapa de playoffs inter división.

Sur  
Del 5.º al 12.º jugarán playoffs al mejor de 3 con formato 1-2 ventaja de localía para el mejor ubicado. Los cuatro ganadores se enfrentarán a los cuatro mejores de la fase regular con ventaja para quienes terminaron más arriba en la tabla, siempre con formato 1-2. Los cuatro mejores pasan al inter división.

Metropolitana  
Del 7.º al 10.º de cada grupo disputan play-in a un partido. Los dos ganadores ingresan a playoffs con los seis mejores (1.º vs. ganador del play-in, 2.º vs. ganador del play-in, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º). También será con formato 1-2 y ventaja para el mejor ubicado. Los cuatro finalistas de cada zona jugarán otra instancia de playoffs con el mismo sistema de 1-2 y localía según las posiciones en fase regular. Será 1.º vs. 4.º y 2.º vs. 3.º, cruzados entre las dos zonas. Los cuatro ganadores se ordenarán según sus posiciones en la tabla de la primera ronda y comenzarán la etapa de playoffs inter división.

Centro  
En zona 1 se medirán 1.º vs. 8.º, 2.º vs. 7.º, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º, mientras que en la zona 2, el primero pasará a la siguiente instancia y será 2.º vs. 7.º, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º, siempre al mejor de tres con formato 1-2 para el mejor clasificado. Los cuatro mejores de cada cuadro siguen en carrera y se enfrentan entre ellos por las cuatro plazas al inter división.

Eliminatorias interdivisión

Octavos de final Conferencia 
16, 20 y 21 de junio

Noroeste Argentino - Cuyo 
• 1 NOA vs 4 Cuyo
• 2 NOA vs 3 Cuyo
• 1 Cuyovs 4 NOA
• 2 Cuyovs 3 NOA

Noreste Argentino - Litoral 
• 1 NEA vs 4 Litoral
• 2 NEA vs 3 Litoral
• 1 Litoralvs 4 NEA
• 2 Litoralvs 3 NEA

Centro - Metropolitana 
• 1 Centro vs 4 Metro
• 2 Centro vs 3 Metro
• 1 Metro vs 4 Centro 
• 2 Metro vs 3 Centro

Sudeste - Sur 
• 1 Sudeste vs 4 Sur 
• 2 Sudeste vs 3 Sur 
• 1 Sur vs 4 Sudeste 
• 2 Sur vs 3 Sudeste

Cuartos de final Conferencia 
26 y 30 de junio, 1.º de julio

Semifinal Conferencia 
6, 10 y 11 de julio

Final Conferencia (Semifinal Liga) 
16, 20 y 21 de julio.
Los ganadores ascienden a la Liga Argentina

Final Liga 
25, 29 y 30 de julio

Referencias 

La Liga Federal (Básquetbol)
Deporte en Argentina en 2023
Baloncesto en 2023